Die ADAC Formel Masters 2010 war die dritte Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden sieben Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 10. April in Oschersleben und endete am 3. Oktober ebenfalls in Oschersleben. Richie Stanaway gewann den Meistertitel.

Änderungen 
Die Anzahl der Rennenwochenenden reduzierte sich in dieser Saison von acht auf sieben. Pro Wochenende wurden anstatt zwei nun drei Läufe ausgetragen.

Für die Pole-Position gab es in dieser Saison keine Punkte mehr.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Wertung

Punktesystem 

Die Punkte wurden in allen Wertungsläufen der Rennwochenenden nach folgendem Schema verteilt:

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2010